Алекса́ндр Ви́кторович Петру́нин (8 декабря 1980, Москва — 30 декабря 2012, там же), более известный под псевдонимом Mewark — российский музыкант.

Биография 
Карьера Александра в музыке началась в 1996 году, когда была создана группа Phobia Logic.

Выпустил два персональных альбома, первый из них — Organization Is (2003). Его презентация состоялась в клубе «16 тонн». В этом же клубе Mewark получил премию «Золотая Горгулья» за лучший электронный проект года. Второй сольный диск Little one (2006) был переиздан на российском лейбле lagunamuch. Вместе с Lazyfish Петрунин выпустил сплит-альбом S/T (2006). Сотрудничал с Дельфином, продюсировал альбом «Звезда» (2004), создавая его концепцию и звучание. Написал музыку для песни Noize MC «Кантемировская».

Работал саунд-дизайнером на телеканале «MTV Россия» и композитором телеканала «Россия» в начале 2000-х годов.

Последнее выступление Mewark состоялось на международном фестивале междисциплинарных форматов мультимедиа искусств — Plums Fest в 2011 году. В последние годы жизни он судился за авторские отчисления с РАО и ВГТРК.

Скончался 30 декабря 2012 года от сердечного приступа в возрасте 32 года. Похоронен 2 января 2013 года на Люблинском кладбище в Москве.

Песню «Жвачка» Иван Алексеев посвятил Александру Петрунину, на альбоме «Hard Reboot» песня «Ne2Da?» записана на неизданную композицию Петрунина «THE enD». 8 декабря 2013 года в московском Hard Rock Cafe прошла презентация благотворительного фонда «Музыка жизни» имени Петрунина.

Музыка для телеканалов

«MTV» 
 Заставки, отбивки и шапки телеканала (2001—2003)
 Био-ритм (2001—2003)

«Россия» 
 Доброе утро, Россия! (2002—2006)
 Межпрограммные заставки, отбивки и шапки телеканала (2002—2008, 2011—2012)
 Вести (2002—2006)
 Вести недели (2002—2010)
 Вести-Спорт (2002—2007)
 Местное время (2002—2010)
 Вести-Москва (2002—2010)
 Вести. Дежурная часть (2002—2010)
 Вести. Погода (2002—2010)
 Вести-Подробности / Вести-Спорт на «России-1» (2002—2006, 2010)
 Зеркало с Николаем Сванидзе (2002—2003)
 Специальный корреспондент (2002—2009)
 В поисках приключений (2002—2006)
 Вести+ (2002—2010)
 Вести-регион (2003—2010)
 Честный детектив (2003—2010)
 Мир на грани (2003—2004)
 Ночное вещание (2003—2016)
 Вокруг света (2003—2004) аранжировка музыки И. Дунаевского
 Авторитет с Дмитрием Киселёвым (2003—2004)
 Что хочет женщина (2004—2005)
 Исторические хроники с Николаем Сванидзе (2004—2013)
 Вести. Экономика (2005—2010)
 Сельский час (2005—2009)

Дискография

Студийные альбомы

Mewark 
 Lazyfish / Mewark (2002 / 2006)
 (Little One) (2002 / 2006)
 Organization Is (2003)
 Silence (2017)
 One Day EP (2017)

Дельфин 
 Звезда (2004)

Noize MC 
 The Greatest Hits Vol. 1 (музыка в песне «Кантемировская») (2008)
 Protivo Gunz (музыка в песне «Жвачка») (2013)
 Hard Reboot (музыка в песне «Ne2Da?») (2014)

Награды 
 2002 — «Человек года» по версии журнала «Птюч» — за достижения в продвижении Российской электронной сцены на Запад.
 2003 — «Золотая Горгулья» за лучший электронный проект года (альбом «Organisation is»)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на shalala.ru
 Профиль на 44100.com
 Профиль на Promodj
 Рецензия альбома Organization is на сайте «Проликсир»
 Рецензия альбома S/T на сайте «Проликсир»
 Рецензия альбома Little one на сайте «Проликсир»
 
 Интервью на soundproector.ru
 
 

Телекомпозиторы России
Похороненные на Люблинском кладбище